Großwimm ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Großwimm (Malgersdorf), Ortsteil der Gemeinde Malgersdorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Großwimm (Gemeinde Taiskirchen), Ortschaftsbestandteil der Ortschaft Aichet, Gemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich